Kursk ima več pomenov:

 Kursk, mesto v Rusiji, 
 bitka pri Kursku, pri tem mestu se je odvijala največja tankovska bitka druge svetovne vojne.
 K-141 Kursk, ruska jurišna jedrska podmornica.